Александр Яхонтов:
 Яхонтов, Александр Александрович (1879—1973) — советский энтомолог, педагог, методист в области естествознания; член-корреспондент АПН РСФСР.
 Яхонтов, Александр Андреевич (1786—1862) — сенатор, действительный тайный советник, участник Наполеоновских войн.
 Яхонтов, Александр Николаевич (1820—1890) — русский поэт, переводчик и общественный деятель.